Legenda:
s = Sopranino
S = Sopran
A = Alt
T = Tenor
B = Bariton
b = Bas
c = Kontrabas
sc = Subkontrabas (i.e. Tubax)

Ta stran vsebuje seznam vseh saksofonistov. Glej Seznam jazzovskih saksofonistov za seznam o jazzovskih saksofonistih.

Legenda:
X = instrument, ki ga je uporabljala oseba ali skupina
X = instrument, ki ga je uporabljala oseba ali skupina, vendar precej manj kot instrumente z oznako X
C = oseba ali skupina uporablja C melody saksofon

Fikcijski saksofonisti 
 Ribz, Fishnet Parachutes
 Bear, The Bear Comes Home
 Blue, the M&M's
 Bleeding Gums Murphy, The Simpsons
 Phoebe Terese, The Magic School Bus
 Lisa Simpson, The Simpsons
 McClintic Sphere
 Sesame Street Hoots the Owl, Sesame Street
 Zoot, The Muppet Show
 Midvalley the Hornfreak, Trigun
 Tiny Kong, Donkey Kong 64
 Eddie, The Rocky Horror Picture Show
 Sunny Bridges, Class of 3000
 Sue Ellen Armstrong, Arthur
 Shirley the Medium, Courage the Cowardly Dog